Il doppio del Croatia Open Umag 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Lukáš Dlouhý e Michal Mertiňák erano i detentori del titolo, ma Dlouhý ha deciso di non partecipare quest'anno.
Solo Mertiňák ha partecipato facendo coppia con Petr Pála, e ha vinto in finale 2–6, 6–3, 10–5, contro Carlos Berlocq e Fabio Fognini.

Teste di serie

  David Škoch /  Lovro Zovko (semifinali)
  Jaroslav Levinský /  Filip Polášek (semifinali)

  Michal Mertiňák /  Petr Pála (campioni)
  Stephen Huss /  Ross Hutchins (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 2008
ATP Tour 2008